Gomphocerus är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1815. Gomphocerus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Gomphocerus